Il Fiammingo (Der Flame) bezeichnet:

Denis Calvaert
François Duquesnoy
Robert de Longe 

siehe auch

Fiammingo